Sección XIII, Iscariote, es una organización ficticia del manga, anime, y OVA Hellsing, creado por Kōta Hirano.

 Introducción 
La Organización Iscariote, llamada así por Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesucristo, es una división súper secreta del Vaticano encargada de la persecución activa y la exterminación de demonios (tales como vampiros) y herejes. Dado que la Organización Hellsing no solo emplea vampiros, sino que también es en esencia protestante, Iscariote es su enemigo natural, a pesar de sus objetivos similares.

Los "paladines" de Iscariote son su fuerza de combate de élite. Usan sotanas largas y cruces, como cualquier sacerdote. Se los conoce por luchar con una gran variedad de armas, que corresponden con la situación (por ejemplo, Alexander Anderson blande bayonetas benditas, efectivas más que nada contra vampiros, mientras que Heinkel Wolfe esta armada con simples pistolas, efectivas contra sus blancos humanos). La Sección XIII también se relaciona con otras fuerzas militares, los más notables son los Caballeros del Juicio de Brethern (340 miembros), los Caballeros de la Orden de Calatrava la Nueva (118 miembros), Los Caballeros de la Orden Militar de San Stefano di Toscana (257 miembros), y los Caballeros de la Orden de Malta (2457 miembros).

Aparte de Iscariote, en el Vaticano hay otra sección especial: Sección III, Mateo; se encarga de la recuperación de varias reliquias y artefactos sagrados, en concerdancia con su nombre, "Mateo", que viene del nombre arameo "Mathai", que significa "Regalo de Dios". Ellos fueron los que "adquirieron" el Clavo de Helena y se lo dieron a Iscariote, que se lo entregó a Anderson para que lo usara en batalla contra Alucard. En Crossfire, la Sección III se llama Juan, y tiene la tarea de supresión de información.

Si Mateo es la Sección III e Iscariote es la Sección XIII, entonces puede asumirse que hay otras once secciones en el Vaticano, cada una con su propio propósito y con el nombre de un Apóstol.

 Historia 
Poco se sabe acerca de la historia de Iscariote. Si embargo, varios personajes revelan que Iscariote ha existido por un largo tiempo, posiblemente, tanto como el cristianismo. La existencia de Anderson sugiere que Iscariote ha utilizado ingeniería genética y otras tecnología avanzadas para cumplir sus propósitos y crear mayores armas con las que combatir a sus enemigos. Iscariote tiene la tarea sagrada de librar la batalla con los "7.405.926 demonios del Infierno".

Iscariote tiene una amarga rivalidad con Hellsing, debido a sus ideologías distintas. Mientras que Hellsing mata monstruos para proteger a la gente de Dios (específicamente, ingleses), Iscariote mata demonios (a veces, por cualquier medio necesario) porque cree que es su misión ordenada por Dios. Aparte, se implica que Hellsing mata vampiros por lo que hacen. En otras palabras, no atacan a menos que sean una amenaza a la Iglesia de Inglaterra o a su Corona. Iscariote, por otra parte, los mata por lo que son''.

Miembros 
 Alexander Anderson
 Un paladín que trabaja para la Organización Iscariote. Como Alucard, Anderson es la carta de triunfo de Iscariote, solo que humano, no vampiro. Sin embargo, Iscariote ha tratado a Anderson por medio de alguna clase de ingeniería genética, convirtiéndolo en un ser conocido como "regenerador". Su misión (tanto personal como profesional) es la destrucción de todos los demonios del Infierno, incluyendo Hellsing y Millennium. Para completar esta misión, usa su arsenal de bayonetas benditas y, a veces, sus manos desnudas. Es el rival y adversario de Alucard.

 Enrico Maxwell
 Maxwell es el líder de Iscariote.

 Heinkel Wolfe y Yumie Takagi
 Heinkel Wolfe es una asesina de Iscariote, compañero de Yumie, una monja japonesa con personalidad múltiple. Actúan como los guardaespaldas de Maxwell en los volúmenes 4 y 5, y luego se los ve en una brigada de paladines enviados para aprehender a Integra Hellsing, con Anderson a la cabeza.

Véase también 
 Hellsing

Hellsing
Personajes de Hellsing
Organizaciones ficticias
Organizaciones Cristianas ficticias